Irene Paleologa, figlia di Michele VIII Paleologo (1223-1282), imperatore bizantino, andata sposa (1277 o 1278) a Giovanni  (Ivan) Asen III, zar di Bulgaria;
 Irene Paleologa, figlia illegittima di Andronico II Paleologo (1259-1332), andata sposa a Giovanni II Dukas
Irene Paleologa, rinominata Maria, figlia di Andronico III Paleologo, andata sposa a Francesco I di Lesbo;
Irene Paleologa (così rinominata ma nata Maria), figlia di Andronico III Paleologo, sposò il re di Bulgaria Michele Asen IV;
 Irene Paleologa, figlia di Demetrio Paleologo, andata sposa nel 1340 a Matteo Cantacuzeno (1325-1390), coimperatore bizantino dal 1353 al 1357;
 Irene Paleologa (1315 circa – dopo il 1341), figlia illegittima dell'imperatore bizantino Andronico III Paleologo (1297-1341), prima e legittima moglie di Basilio, imperatore di Trebisonda († 1340)
 Irene Paleologa, figlia di Giovanni V Paleologo (1332-1391), andata sposa ad Halil (1347-1362), figlio del sultano Ohran I.
 Irene Paleologa, sposa di Isacco II Angelo.